Bang Bros (pornobedrijf), een Amerikaans pornobedrijf uit Miami
 BangBros, een Nederlands hiphop-duo rond 2010 bestaande uit Hef en Turk (Önder Doğan)